Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Assente
 Kathy Horvath (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)

 Jo Durie (primo turno)
 Eva Pfaff (terzo turno)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Carling Bassett-Seguso (primo turno)
 Helena Suková (terzo turno)
 Kathy Horvath (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1983